Idrato di metano-H
Idrato di metano-I
Idrato di metano-II